Cleopatra kan betrekking hebben op:

Koninginnen uit het huis van de Ptolemaeën:
 Cleopatra I;
 Cleopatra II;
 Cleopatra Thea (ca. 164 - 121 v.Chr.), echtgenote van de Syrische koningen Alexander Balas, Demetrius II Nicator en Antiochus VII Euergetes Sidetes;
 Cleopatra III;
 Cleopatra Selena I;
 Cleopatra IV;
 Cleopatra V;
 Cleopatra VI;
 Berenice III, ook wel Cleopatra Berenice;
 Cleopatra VII, een Egyptische farao, de bekendste Cleopatra;
 Cleopatra Selene II, dochter van Cleopatra VII;
 Cleopatra van Mauretanië, laatste Cleopatra.
Mythologie:
 Cleopatra (dochter van Idas en Marpessa), echtgenote van Meleager;
 Cleopatra (dochter van Boreas en Oreithyia), echtgenote van Phineus.
Overige personen:
 Cleopatra (vrouw van Philippus), de (in aanzien) tweede vrouw van Philippus II van Macedonië;
 Cleopatra van Macedonië, de zuster van Alexander de Grote;
 Cleopatra (zangeres), artiestennaam van de Griekse zangeres Cleopatra Pantazi.

Films (hoofdcast: Cleopatra, Caesar en Marcus Antonius (namen naar de filmstudios uit die tijd)):
 Cleopatra (1917) met Theda Bara, Fritz Leiber en Thurston Hall (Fox Film Corporatio]);
 Cleopatra (1934) met Claudette Colbert, Warren William en Henry Wilcoxon (MCA-Universal Studios);
 Cleopatra (1963) met Elizabeth Taylor, Rex Harrison en Richard Burton (20th Century-Fox);
 Cleopatra (1970), Japanse film;
 Cleopatra (1999).

Overig:
 Cleopatra A.S.G., een studentenvereniging in Groningen;
 Cleopatra (ballet), een ballet van Michel Fokine;
 Cleopatra (band), een Engelse popgroep;
 Cleopatra (Haggard), boek van H. Rider Haggard (1889);
 Cleopatra (vlinder), een dagvlindersoort uit de familie van de Pieridae, de witjes
 Cleopatra (geslacht), een slakkengeslacht.
 Cleopatra (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Venus